Чжанхуа:

 Чжанхуа — город на Тайване.
 Чжанхуа — один из уездов провинции Тайвань Китайской республики.